F.O.D. (Fuck of Death) — песня британской индастриал-метал группы Godflesh, вышедшая в качестве промосингла 3 ноября 2013 года. Это первый релиз группы за 12 лет, после их последнего альбома «Hymns», и первый после воссоединения группы в 2010 году. Песня является кавер-версией песни группы Slaughter.

Релиз 
О решении группы выпустить кавер-песню в виде сингла, Джастин Бродрик говорил в интервью «MetalSucks»:

Сингл был выпущен ограниченным тиражом виде гибкого винила и был вложен в номер журнала Decibel за октябрь 2013 года.  Песня так была выложена на сайте Soundcloud для свободного прослушивания. Во время печати, множество копий гибкого диска с записью песни было случайно уничтожено. Впоследствии всем подписчикам журнала по почте были отправлены новые копии диска.

Список композиций

Участники записи 
Джастин Бродрик (Justin Broadrick) — вокал, электрогитара, продюсирование
Бен Грин (G. C. Green) — бас-гитара

Примечания 

Альбомы Godflesh
Альбомы индастриал-метала